Сатоши (Сатоси) — минимальная передаваемая величина в пиринговой платёжной системе Биткойн, составляющая 10−8 биткойна (названа в честь Сатоси Накамото).
 Сатоси или (в иностранных локализациях) Эш Кетчум — главный герой аниме-сериала «Покемон» (назван в честь создателя сериала Сатоси Тадзири).
  — астероид главного пояса, открытый в 1994 году (назван в честь космонавта Сатоси Фурукавы).